Existen diversos monasterios denominados de Santa Cruz:

Monasterio de Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca, España.
Monasterio de Santa Cruz de Ribas o de la Zarza, en la provincia de Palencia, España.
Monasterio de Santa Cruz, en la región de Coímbra, Portugal.